38-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 4 февраля 1986 года в «Хартфорд Цивик-центре», домашней арене клуба «Хартфорд Уэйлерс». Команде конференции Принца Уэльского не хватило 43 секунды, чтобы выиграть в основное время матча у соперников из конференции Кларенса Кэмпбелла. Дэйл Хаверчук из «Виннипег Джетс» перевёл игру в овертайм, использовав преимущество в два игрока, полученное после того, как Майк Гартнер отправился на скамейку штрафников, а Энди Муг на скамейку запасных своей команды, вместо шестого полевого игрока. В овертайме комбинация «Островитян», Брайана Тротье и Майка Босси, всё же принесла победу команде конференции Принца Уэльского со счётом 4:3.

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» и конференции Кларенса Кэмпбелла Грант Фюр, отразивший все броски по своим воротам, был признан лучшим игроком матча всех звёзд.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве
<table cellpadding="3" border="1" style="font-family: Verdana; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
     #времясчёткомандаголыпередачипередачивратарь
  
      первый период
    удаления: Сутер (К) 8:51; Гартнер (У) 12:55
  
       голов забито не было
  
      второй период
    удаления: нет
  
      1
    7:56
    1–0
    Кэмпбелл
     Тони Танти
     
     
     Марио Госселин
  
      2
    17:56
    1–1
    Уэльс
     Брайан Пропп
     Матс Нэслунд
     Рэй Бурк
     Энди Муг
  
      третий период
    удаления: Лоу (К) 6:14; Тарджон (У) 15:22; Мессье (К) 16:31; Гартнер (У) 18:45
  
      3
    4:45
    1–2
    Уэльс
     Петер Штястны
     Лэрри Робинсон
     Сильвен Тарджон
     Энди Муг
  
      4
    17:09
    2–2
    Кэмпбелл
     Уэйн Гретцки
     Пол Коффи
     Дени Савар
     Боб Фрезе
  
      5
    17:38
    2–3
    Уэльс
     Брайан Пропп (б)
     Лэрри Робинсон
     
     Энди Муг
  
      6
    19:17
    3–3
    Кэмпбелл
     Дэйл Хаверчук (б)
     Дени Савар
     Пол Коффи
     Боб Фрезе
  
      овертайм
    удаления: нет
  
  <tr>
    <td align="center">7</th>
    3:05
    3–4
    Уэльс
     Брайан Тротье
     Майк Босси
     
     Энди Муг
  </tr>
</table>
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде, ов = броски в овертайме

Ссылки 
 
 38-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1985/86
Драфт НХЛ 1985
Драфт НХЛ 1986

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1986 год в хоккее
Спортивные соревнования в Хартфорде (Коннектикут)
События 4 февраля
Февраль 1986 года